Tyrone puede hacer referencia a:

Topónimos 
 Condado de Tyrone, en Irlanda;
 Tyrone (Georgia);
 Tyrone (Nueva York);
 Tyrone (Nuevo México);
 Tyrone (Oklahoma);
 Tyrone (Pensilvania)

Personas 
 Tyrone Brazelton;
 Tyrone Britt;
 Tyrone Corbin;
 Tyrone Curtis Bogues;
 Tyrone Davis;
 Tyrone Ellis;
 Tyrone Evans;
 Tyrone Ferm;
 Tyrone Giordano;
 Tyrone Grant;
 Tyrone Guthrie;
 Tyrone Hill;
 Tyrone José González Oramas;
 Tyrone Loran;
 Tyrone Maria;
 Tyrone Mears;
 Tyrone Mings;
 Tyrone Nash;
 Tyrone Nesby;
 Tyrone Power;
 Tyrone Power, Sr.;
 Tyrone Robinson;
 Tyrone Savage;
 Tyrone Spong;
 Tyrone Wallace;
 Tyrone Washington

Personajes de ficción 
 Tyrone Johnson;
 Tyrone Simpson